Il singolare del Porsche Tennis Grand Prix 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Justine Henin era la detentrice del titolo, ma non ha difeso il titolo perché si è ritirata ufficialmente dopo gli Australian Open 2011.

Julia Görges ha sconfitto in finale Caroline Wozniacki per 7-63, 6-3

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Caroline Wozniacki (finale)
  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno, ritiro a causa di spalla ferita)

 Samantha Stosur (semifinali) 
 Li Na (secondo turno) 
 Jelena Janković (secondo turno) 
 Marion Bartoli (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2011